Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel SEAT Open) van 2001 vond plaats van 22 tot en met 28 oktober 2001 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als eerste geplaatste Belgische Kim Clijsters het toernooi voor de tweede keer. Zij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Amerikaanse Lisa Raymond in twee sets. Het was de zesde toernooizege in de loopbaan van Clijsters. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Jelena Bovina en Daniela Hantuchová het toernooi. Zij versloe­gen in de finale een ander ongeplaatst duo, Bianka Lamade en Patty Schnyder, in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Luxemburg 2001
Luxemburg